Seznam Pokemonov je popoln seznam Pokémonov, ki se pojavijo v nacionalnem Pokédexu do izdaje Pokémon Diamond in Pearl.

Seznam Pokémonov po nacionalnih pokemonskih številkah 

* Tega Pokémona se v igri ne more ujeti. Uradno je bil namenjen le za promocijo.
** Manaphy se izvali iz specialnega jajca najdenega v Fiore and Almia regiji. Med valjenjem lahko proizvaja normalna jajca, ki se izvalijo v Phione, toda Phione se ne razvije v Manaphy.
*** Arceus je bil narejen iz jajca, ki je padlo iz praznine. Se ne vali.

Seznam Pokémonov po sposobnostih 

</td></tr></table>

Glej tudi 
 Pokémon
 Pokédex

Pokemon